Munden steht für:

 Munden (Kansas), Republic County, Kansas, Vereinigten Staaten
 Ústí nad Bečvou, Přerov, Olomoucký kraj, Tschechien
 Great Munden, East Hertfordshire, Hertfordshire, England
 Little Munden, East Hertfordshire, Hertfordshire, England

Siehe auch: Münden